Ford Model A (1903) - een automodel van Ford gemaakt van 1903 tot 1904
Ford Model A (1927) - een automodel van Ford gemaakt van 1927 tot 1931